

Personnalités
Alec G. Hargreaves (1948-), sociologue et historien américain.
Alison Hargreaves (1963-1995), alpiniste britannique. 
Bryn Hargreaves (1985-), joueur anglais de rugby.
George Hargreaves (1952-), paysagiste américain. 
James Hargreaves (1720-1778), inventeur anglais.
Karen Hargreaves (1976-), joueuse de squash galloise.
Marcelo Hargreaves (1981-), joueur brésilien de volley-ball.
Owen Hargreaves (1981-), footballeur anglais.
Roger Hargreaves (1935-1988), écrivain britannique.
Jared Waerea-Hargreaves (1989 -), joueur néo-zélandais de rugby.

Personnages de fiction 
Alexis Hargreaves, héros de manga.
Cain C. Hargreaves, héros de manga.
Maryweather Hargreaves, héros de manga.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais